Владимир Матвеевич Маковский (, Ейск, Кубанская область (теперь Краснодарского края) — 3 января 1941, Харьков) — русский и советский учёный-механик, специалист в области турбиностроения, доктор технических наук, заслуженный профессор УССР (1924 г.), ректор Днепропетровского горного института (ныне Украинского национального горного университета). Создатель научной школы.

Биография 

В 1894 окончил Харьковский технологический институт. С 1896 работал в Главных паровозных мастерских в Харькове.

Участник революционного движения, подвергался арестам, в 1899 был выслан в г. Грозный, где работал на нефтяных промыслах.

С 1904 по 1930 гг. — преподаватель Екатеринославского (Днепропетровского) горного института, ректором которого был с января 1927 по февраль 1928.

В 1930 году В. М. Маковский переехал в Харьков, преподавал в механико-машиностроительном институте, а в 1932 г. организовал кафедру турбостроения.

В 1933 г. создал первую в СССР газотурбинную лабораторию, в которой был разработан проект стационарной газовой турбины мощностью 736 квт (1000 л. с.), в которой была реализована водяная система охлаждения ротора и проточной части. В 1940 г. эта турбина была построена Харьковским турбогенераторным заводом. Турбина эксплуатировалась в Горловке, в Донбассе, где в то время осуществлялась идея подземной газификации каменного угля. Научно-техническая общественность присвоила этой турбине титул «Газовая турбина Маковского», который стал общепризнанным.

Дальнейшие испытания прервала смерть ученого, а затем начавшаяся Великая Отечественная война.

Был председателем Научного инженерного общества энергетики и электросвязи (1935).

Научная деятельность 

Новатор в области нефтяной, металлургической и горнодобывающей промышленности.

Первым в СССР поднял вопрос о создании нового теплового двигателя — газовой турбины, позволяющей осуществить эффективное энергетическое использование продуктов подземной газификации углей на месте добычи газа. В 1925 в труде «Опыт исследования турбин внутреннего сгорания с постоянным давлением сгорания» показал преимущества газовых турбин постоянного давления.

В. М. Маковский — создатель школы советского газотурбостроения, сыгравшей большую роль в развитии исследовательских работ по газовым турбинам в СССР.

Выдающийся деятель высшего технического образования в УССР, создатель одного из первых рабфаков (1921).

Автор 5 монографий и двух учебников по воздуходувным машинам, термодинамике, паровым и газовым турбинам.

Литература 
 Шнез Я. И., К пятнадцатилетию со дня смерти заслуженного профессора В. М. Маковского, «Энергомашиностроение», 1956, № 6.

Ссылки 
 Маковский Владимир Матвеевич

Механики СССР
Педагоги Российской империи
Педагоги Украины
Педагоги СССР
Ректоры Днепровской политехники
Авторы учебников
Заслуженные профессора